Cinema Project One war ein Kino-Open Air im Münchener Olympiastadion, das vom 18. bis zum 29. Mai 2005 stattfand. 

Auf einer über 800 m² großen Leinwand, der größten mobilen Leinwand der Welt, wurden verschiedene Kinofilme wie Hitch – Der Date Doktor oder Traumschiff Surprise gezeigt. Idee und Umsetzung kamen vom Ingenieur Franz Kober.

Einzelnachweise 

Olympiastadion München
Filmfestival in München
Veranstaltung in Am Riesenfeld
Veranstaltung 2005